Галян Анатолій Васильович — український скульптор.
 Галян Сергій Володимирович — солдат Збройних сил України, «кіборг».
Прізвища